Die Pekao Szczecin Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2013 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Grzegorz Panfil
 Mate Delić
 Jan Kunčík
 Michal Schmid

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 José Checa Calvo

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Stettin